Im Laufe der Kirchengeschichte gab es mehrere Konzile von Tours:
Konzil von Tours (567)
Konzil von Tours (813)
Konzil von Tours (1163)